

Toponyme 

 Avenue du Colonel-Henri-Rol-Tanguy.

Patronyme 

 Cécile Rol-Tanguy (1919-2020), résistante française ;
 Frédérique Rol (née en 1993), rameuse suisse ;
 Georges Rol (1926-2017), évêque émérite d'Angoulême ;
 Henri Rol-Tanguy (1908-2002), résistant français ;
 Théo Rol, officier des Brigades internationales.
Patronyme français